Il Mulo (Mule) – personaggio di fantasia del ciclo narrativo delle Fondazioni dello scrittore di fantascienza Isaac Asimov
 Il mulo – album di Cisco del 2008

Pagine correlate 
Mulo (disambigua)